Илья Макишевич Бурилов (1909 года, Элиста, Астраханская губерния, Российская империя — 1987) — чабан, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1909 году в Элисте, Астраханская губерния. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации работал старшим чабаном в племзаводе «Черноземельский» Черноземельского района Астраханской области.

С 1959 года бригада чабанов, руководимая Ильёй Буриловым, ежегодно получала не менее 109 ягнят от ста овцематок. В отдельные годы бригада получала по 122—134 ягнят от ста овцематок. В 1962 году бригада установила рекорд по настригу шерсти — 8,1 килограммов с каждой овцы.

За высокие достижения в развитии животноводства Бурилов был удостоен в 1966 году звания Героя Социалистического Труда.

Память 
 В Элисте на Аллее героев установлен барельеф Ильи Бурилова.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года;
 Орден Ленина (1966).

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Бурилов Илья Макишевич: букл.// Наши земляки — Герои Социалистического Труда: компл. букл. / сост.: Г. Д. Андраева, З. Б. Очирова; ред. Е. Н. Бошева; худож. В. Я. Михин. — Элиста, 1987.
 Городовиков Б. Б., Орденоносная Калмыкия, Элиста, Калмыцкое книжное издательство, 1970, стр. 82
 Очерки истории Калмыцкой АССР, Эпоха социализма, М., изд. Наука, 1970, стр. 371

Ссылки 
 

Чабаны Калмыкии
Персоналии:Калмыкия
Персоналии:Элиста